Вітаутас Кевін Ґерулайтіс (), більше відомий як Вітас Ґерулайтіс (; 26 липня 1954, Нью-Йорк — 17 або 18 вересня 1994, Саутгемптон, штат Нью-Йорк) — американський тенісист литовського походження.

Досягнення 
 Переможець Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу серед чоловіків в одиночному розряді (1977)
 Переможець Вімблдону в парному розряді (разом із Сенді Меєром, 1975)
 Фіналіст Відкритого чемпіонату США з тенісу серед чоловіків в одиночному розряді (1979)
 Фіналіст Відкритого чемпіонату Франції (1980)
 Переможець «Italian Open» (1977, 1979)

Примітки

Джерела 
 Vitas Gerulaitis  // Visuotinė lietuvių enciklopedija. 
 Вітас Ґерулайтіс: трагічна історія литовського тенісиста . 
 Історія головного тенісного піжона: дівчата в піжамах, портрети Воргола, кокаїн и похмурий кінець . 

Володарі Кубка Девіса
Американці литовського походження
Спортсмени з Коннектикуту
Спортсмени зі штату Нью-Йорк
Литовські тенісисти
Переможці турнірів Великого шлему в одиночному розряді
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді